Earl’s Palace ist der Name zweier Gebäude auf der schottischen Orkneyinsel Mainland:

 Earl’s Palace (Birsay)
 Earl’s Palace (Kirkwall)